Первая лига Боснии и Герцеговины по футболу:
 Первая лига Боснии и Герцеговины по футболу — название высшего дивизиона чемпионата Боснии и Герцеговины по футболу в сезонах 1994/95—1999/2000 до образования Премьер-лиги

 (в сезонах 1997/98 и 1999/2000 официальным чемпионом назывался победитель плей-офф, в котором участвовали команды Первой лиги Боснии и Герцеговины и Первой лиги Герцег-Боснии — футбольной лиги хорватской республики Герцег-Босна)
 Первая лига Боснии и Герцеговины по футболу — второй уровень  после Премьер-лиги:
 Первая футбольная лига Федерации Боснии и Герцеговины
 Первая лига Республики Сербской по футболу (к системе лиг присоединилась с сезона-2002/03)